Safran steht für:
 Safran, Krokus-Art und Gewürz
 Wilder Safran oder Wiesensafran, siehe Herbstzeitlose
 Saflor oder Falscher Safran (auch Wilder Safran), siehe Färberdistel
 Safranwurz oder Safranwurzel, siehe Kurkuma
 Safran S.A., französischer Technologiekonzern

Personen:
 Alexandre Safran (1910–2006), rumänisch-schweizerischer Philosoph und Rabbiner
 Don Safran (1930–2014), US-amerikanischer Journalist und Filmproduzent
 Peter Safran (* 1965), US-amerikanischer Filmproduzent

Siehe auch:
 Esther Safran Foer
 Jonathan Safran Foer
 Zunft zu Safran
 Saffran